Орден «За гражданские заслуги» () — государственная награда Княжества, а 1908 года — Царства Болгарии. Орден был учреждён Указом князя Фердинанда I от 2 августа 1891 года и предназначался для награждения государственных служащих, которые примерной службой или значительными заслугами приобрели право на благодарность Отечества.

Орден «За гражданские заслуги» был восстановлен, с некоторыми изменениями, 13 июня 2003 год и, в настоящее время, является государственной наградой Республики Болгария.

История 

Орден «За гражданские заслуги» имел шесть основных степеней и одну особую степень:

 Великий крест
 Большой крест I степени
 II степень
 III степень
 IV степень
 V степень
 VI степень

Великий крест являлся высшей степенью ордена. Им награждались высокопоставленные болгарские и иностранные деятели.

Существовали также и три степени для награждение служащих-женщин.

Положение о награде

Описание 

(2) Орден «За гражданские заслуги» имеет две степени — первую и вторую, с белой лентой цветов болгарского национального флага:

1. первая степень: золотой крест, покрытый белой эмалью, на лицевой стороне в середине креста — золотой лев в круглом медальоне, покрытом красной эмалью, и надпись по кругу: ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА (), на обратной стороне креста медальон расцвечен цветами болгарского национального флага и имеет надпись по кругу: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (), между сторонами креста — дубовые ветви с желудями; носится на груди;

2. вторая степень: серебряный крест, покрытый белой эмалью, на лицевой стороне в середине креста — серебряный лев в круглом медальоне, покрытом красной эмалью, и надпись по кругу: ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА, на обратной стороне креста медальон расцвечен цветами болгарского национального флага и имеет надпись по кругу: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, между сторонами креста — дубовые ветви с желудями; носится на груди.

Знаки ордена

Примечания

Ссылки 
 Закон за ордените и медалите на Република България, 21 мая 2004 года

Литература 
 Денков, В. (2001) Български ордени и медали, София: Кибела.
 Павлов. П. (2003) Български ордени и медали.
 Петров, T. (2000) Ордени и медали в България.

См. также 
 Награды Болгарии

Ордена царства Болгарии